Антонина Серафимовна Мартынова (10 мая 1911 — 22 мая 2005) — передовик советского сельского хозяйства, бригадир колхоза «Новый мир» Старооскольского района Белгородской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась в 1911 году в слободе Казацкая (ныне — в черте Старого Оскола). 

С 12 лет работала по найму в хозяйстве. С 1929 года трудилась в местном колхозе, работала звеньевой. С 1943 года стала руководить бригадой в колхозе "Новый мир". 

Добивалась высоких результатов в производстве. Бригада получала рекордные урожаи: по 447 центнеров сахарной свёклы с каждого гектара, по 42,6 центнера зерновых. В 1955 году была участницей выставки достижения народного хозяйства.        

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за получение высоких результатов в сельском хозяйстве и рекордные показатели в уборке урожая Антонине Серафимовне Мартыновой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 

Позже продолжала трудиться в колхозе до выхода на заслуженный отдых.

Была депутатом Белгородского областного и Старооскольского районного Советов депутатов, членом Старооскольского райкома КПСС.   

Умерла 22 мая 2005 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (23.06.1966)
 два ордена Ленина (1947, 23.06.1966) 
 Орден Трудового Красного Знамени (1949) 
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 

Полеводы
Члены КПСС
Депутаты районных советов РСФСР
Депутаты Белгородского областного совета